Рассел, Джон, 1-й граф Бедфорд (1485—1555) — государственный деятель тюдоровской эпохи.
 Рассел, Джон (политик) (1792—1878) — британский политический деятель, 32-й и 38-й премьер-министр Великобритании.
 Джон Генри Рассел-младший  (1872—1947) — генерал-майор, 16-й комендант корпуса морской пехоты США.
 Расселл, Джон Льюис (1808—1873) — американский миколог, бриолог и лихенолог.
 Расселл, Джон Питер (1858—1930) — австралийский художник-импрессионист.
 Рассел, Джон Скотт (1808—1882) — британский инженер и конструктор, бизнесмен, известен также открытием солитона.
 Расселл, Джон Уильям (1920—2020) — американский конник, призёр Олимпийских игр 1952 года, 100-летний долгожитель.
 Расселл, Джон (1935—2019) — британский гребец.